Мойнахан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мойнахан, Бобби (род. 1977) — американский актёр и комик.
 Мойнахан, Бриджит (род. 1971) — американская модель и актриса.

См. также 
 Мойнихэн, Дэниэл Патрик